Хищные рыбы — это плотоядные рыбы, которые охотятся на других рыб или водных животных. Хищные рыбы включают окуня, маскинонга, щуку, судака, лосося и прочих.

Популяции крупных хищных рыб в Мировом океане, по оценкам, составили около 10 % от их доиндустриального уровня к 2003 году, и они наиболее подвержены риску вымирания; во время мел-палеогенового вымирания 66 миллионов лет назад наблюдался непропорционально высокий уровень вымирания крупных хищных рыб. Было установлено, что создание морских заповедников позволяет восстановить популяции крупных хищных рыб, таких как Serranidae — груперы и морские окуни.

Хищные рыбы переключаются между типами добычи в ответ на колебания их численности. Такие изменения предпочтений непропорциональны и считаются эволюционно эффективными. Хищные рыбы могут стать вредителями, если они будут интродуцированы в экосистему, в которой они станут новыми высшими хищниками. Примером, который вызвал много проблем в Мэриленде и Флориде, является рыба-змееголов.

Хищные рыбы, такие как акулы, махи-махи, марлины и тунцы, составляют часть рациона человека и являются целью рыболовства, но они, как правило, концентрируют значительные количества ртути в своем организме, если они находятся в верхней части пищевой цепи, особенно в качестве высших хищников, из-за биомагнификации.

Хищники являются важным фактором, который следует учитывать при рыболовстве, и методы для этого доступны и используются в некоторых местах.

В хищных рыбах — щуке, окуне, соме, скумбрии, тунце — чаще накапливается ртуть в опасных для человека концентрациях, чем в «мирных» рыбах. Если для содержания ртути в организме «мирных» рыб норма — 0,3 мг на килограмм сырой массы, то для хищных — 0,6 мг/кг.

См. также 
 Нападения акул

Примечания

Ссылки 
 Predatory fish on AquaticCommunity.com
 Predator fish in oceans on alarming decline, experts say Washington Post, 21 February 2011.